Don Quichot (boek), De vernuftige edelman Don Quichot, een roman van Cervantes
Don Quichot (ballet), een ballet, gebaseerd op een deel uit de beroemde roman
Don Quichote (Strauss), een symfonisch gedicht van Richard Strauss
Don Quichot (opera), een opera van Jules Massenet
Don Quichot (theater), een theaterstuk van Fred Delfgaauw en Rob Bloemkolk
Don Quichotte auf der Hochzeit des Comacho, een muziekwerk van Georg Philipp Telemann
N.S.S.V. Don Quichote, een Nederlandse studentenschermvereniging